Miejscowości w USA:
 Salida – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Salida – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Chaffee